Sardas
Ou ainda:
Língua sarda
Rio Sārda
Sarda (espécie)
Sarda (Scomber scombrus) — uma das principais espécies de peixe
Sarda (gênero)
Serra-comum (Sarda sarda)

Desambiguação

Desambiguações de topônimos